42-я стрелковая дивизия:
 42-я стрелковая дивизия (формирования 1919 года) — дивизия, сформированная в 1919 году
 42-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — дивизия, сформированная в 1940 году
 42-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — дивизия, сформированная в 1941 году